anatomie, zie Transversaal vlak
 onderzoeksmethode, zie Synchronisch versus diachronisch
 meetkunde, zie Dwarsdoorsnede (meetkunde), een doorsnede of sectie loodrecht op de aslijn van een volume